Курт Беренс (; 26 ноября 1884, Магдебург — 5 февраля 1928, Берлин) — немецкий прыгун в воду, призёр летних Олимпийских игр.

На Играх 1908 Беренс участвовал только в прыжках с трамплина и занял в этом виде соревнований второе место.

На Играх 1912 Беренс соревновался в трёх дисциплинах. Он стал третьим в прыжках с трамплина и остановился на первом раунде в простых прыжках с вышки и произвольных.

Ссылки 
 Курт Беренс на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1884 году
Родившиеся 26 ноября
Родившиеся в Магдебурге
Умершие в 1928 году
Умершие 5 февраля
Умершие в Берлине
Прыгуны в воду Германии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1908 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1912 года